Любо́вь Па́вловна Варя́гина — русская кино- и театральная актриса, исполнительница ролей в немом кино 1909—1911 годов.

Биография 

В 1906—1907 гг. Л. П. Варягина входила в состав труппы московского Театра Ф. А. Корша.
В период 1909—1911 годов актриса снималась в главных ролях в немых фильмах производства Ателье Ханжонкова.

Фильмография 
 1909 — «Ванька-ключник»  — Княгиня
 1909 — «Чародейка» — Настасья
 1910 — «В студенческие годы»
 1910 — «Вторая молодость»
 1910 — «Идиот» — Настасья Филипповна
 1910 — «Маскарад» — Нина
 1911 — «Евгений Онегин» — Татьяна
 1911 — «Василиса Мелентьевна и царь Иван Васильевич Грозный» — Василиса Мелентьевна
 1911 — «Крейцерова соната» — Лиза
 1911 — «На бойком месте» — Евгения
 1911 — «Светит, да не греет» — Ренева, помещица

Примечания

Ссылки 
 Любовь Варягина в роли Настасьи Филипповны
 

Персоналии по алфавиту
Актрисы России
Актрисы немого кино Российской империи
Википедия:Персоналии, не категоризованные по годам рождения
Персоны без указанного места рождения
Деятельницы культуры Серебряного века